Volta steht für:

 Volta (Fluss), Fluss in Westafrika
 Volta-Stausee, Stausee in Ghana
 Volta Region, Region in Ghana
 Volta-Gletscher, Gletscher in Neuseeland
 Volta (Album), Album von Björk (2007)
 Volta (Auto), Elektroauto
 Volta Trucks, Marke eines schwedischen batterieelektrischen Zustell-Lkws, gebaut ab etwa 2022 in Steyr, Oberösterreich
 Volta (Boot), Elektroboot (1886)
 Volta (Film), polnischer Film von Juliusz Machulski aus dem Jahr 2017
 Volta (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Volta (Schiff, 1936), ein Großzerstörer der Französischen Marine im II. Weltkrieg
 Volta (Schrift), von Konrad Friedrich Bauer und Walter Baum, 1955
 Volta (Tanz), Tanz aus der Provence
 (8208) Volta, Asteroid des Hauptgürtels
 Volta Ciclista a Catalunya (Katalonien-Rundfahrt), Radsport-Etappenrennen
 Volta Mantovana, Gemeinde in Mantua, Italien
 Wiederholungszeichen in der Musik, siehe Wiederholungszeichen (Notenschrift)

Volta ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Volta (1745–1827), italienischer Physiker
 Gabriele della Volta (1468–1537), italienischer Generalprior der Augustinereremiten
 Giovanni Volta (1928–2012), italienischer Geistlicher, Bischof von Pavia
 Giovanni Serafino Volta (1764–1842), italienischer Geistlicher und Naturforscher
 Leonardo Cattaneo della Volta, Doge von Genua
 Luigi Volta (1876–1952), italienischer Astronom
 Massimo Volta (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Dalla Volta (1918–1982), italienischer Mathematiker

Siehe auch:
 Volta-Preis, französischer Wissenschaftspreis
 Folta